Средняя Америка — регион, расположенный между Северной и Южной Америкой, понимаемый в разных случаях по-разному:
 То же, что и Мезоамерика — историко-культурный регион древних доколумбовых цивилизаций, простирающийся от центра Мексики до Никарагуа.
 Часть Северной Америки, включающая Мексику, Вест-Индию и Центральную Америку, то есть всю Латинскую Америку вне Южной Америки.
 Иногда термин «Средняя Америка» ошибочно употребляют в значении Центральная Америка.

Иногда  называют южную часть Среднего Запада в США, включая в это понятие штаты Огайо, Индиана, Айова, Миссури, Небраска, Канзас и Иллинойс, причём исключительно сельскую местность и пригороды данных штатов.

Америка